Serra del Magre: serra del poble de Bertí, en el terme municipal de Sant Quirze Safaja, al Moianès
 Serra del Magre: serra del terme municipal de Gavet de la Conca, al Pallars Jussà